Zeugma – figura retorica
 Zeugma – fenomeno metrico
 Zeugma – antica città sull'Eufrate

Altri progetti